Уильям Росс () — американский композитор, аранжировщик.

В детстве Уильям Росс учился играть на пианино. После окончания школы он изучал музыку и дебютировал в качестве композитора музыки для фильмов «Маленькие негодяи», «Жестяной кубок» и «Убойное Рождество Гарольда и Кумара». Параллельно он также работал над музыкой к другим фильмам, в том числе дирижёром саундтрека для фильма «Гарри Поттер и тайная комната».

С 6 апреля 1981 года состоит в браке с Джанет Росс Тодосичук, с которой имеет двоих общих детей.

Росс является лауреатом трёх прайм-таймовых премий «Эмми» (в 2007 и 2009 годах), одной дневной премии «Эмми» (в 1991 году) и был номинирован на одну премию «Энни» (в 2008 году).

Фильмография 
 1983: «The Hasty Heart»
 1991: «Хороший полицейский»
 1993: «Уж кто бы говорил 3»
 1994: «Фараоны и Робберсоны»
 1994: «Дюймовочка»
 1994: «Маленькие негодяи»
 1995: «Little Panda»
 1996: «Black Sheep»
 1996: «My Fellow Americans»
 1996: «Вечерняя звезда»
 1996: «Жестяной кубок»
 1997: «A Smile Like Yours»
 2000: «My Dog Skip»
 2001: «Her Majesty»
 2002: «Бессмертные»
 2003: «The Young Black Stallion»
 2004: «Команда 49: Огненная лестница»
 2005: «The Game of Their Lives»
 2008: «Приключения Десперо»
 2009: «The Mighty Macs»
 2011: «Убойное Рождество Гарольда и Кумара»
 2018: «Как женить холостяка»

Телесериалы 
 1989–1990: «Красавица и чудовище»
 1990–1991: «Секретный агент Макгайвер»
 1990–1992: «Приключения мультяшек»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Кинокомпозиторы США